Села:
 Топорівці — Івано-Франківська область, Коломийський район, Топорівська сільська рада
 Топорівці — Чернівецька область, Чернівецький район, Топорівська сільська громада